

Cinema 
 Giorni felici (Happy Days) – film del 1929 diretto da Benjamin Stoloff.
 Giorni felici – film del 1943 diretto da Gianni Franciolini.

Musica 
 Giorni felici – album dei LA1919 del 1997
 Giorni felici – singolo di Giorgio Poi del 2021

Teatro 
 Giorni felici (Happy Days) – dramma di Samuel Beckett del 1961.